Газенклевер (Хазенклевер, ) — немецкая фамилия. 

Известные носители:

 Газенклевер, Вильгельм (1834—1889) — немецкий поэт и революционер.
 Газенклевер, Вальтер (1890—1940) — немецкий поэт и драматург.
 Газенклевер, Иоганн Петер (1810—1853) — немецкий живописец дюссельдорфской школы.
 Газенклевер, Рихард  (1813—1876) — медик, музыкант, филантроп, философ и член первого германского имперского сейма.

Примечания